El término recorrido puede referir:
 En matemáticas, a un recorrido, concepto relacionado con el de codominio.
 En teoría de grafos, a un recorrido, concepto que refiere a un camino o a un camino sin aristas repetidas.
 En ciencias de la computación, a un recorrido de árboles.
 A un recorrido de obstáculos.